Theater unterm Dach ist ein Name für kleinere Theaterspielstätten in einem ausgebauten Dachboden eines mehrstöckigen Gebäudes. Ähnliche Theaternamen, die auf die bauliche Situation des Theaterraums hinweisen, sind das Zimmertheater und das Kammertheater.

Gegenwärtig tragen das Theater unterm Dach (Berlin), das Theater unterm Dach (Nordhausen), das Theater unterm Dach (Stuttgart) und das Theater unterm Dach (Altenburg) diesen Namen.

Theatername
Spielstätte für Theater